Motley est un nom propre.

Patronyme 

 Constance Baker Motley (1921-2005), juriste et femme politique américaine.
 John Lothrop Motley (1814-1877), historien et diplomate américain.
 Johnathan Motley (né en 1995), joueur de basket-ball américain.
 Marion Motley (1920-1999), joueur américain de football américain.

Toponyme 

 Motley (Minnesota)
 Comté de Motley, comté situé dans le nord de l'État du Texas aux Etats-Unis.

Autres 
 Mötley Crüe, un groupe de heavy métal.
 Motley's Crew (1976-2000), un comic strip américain de Tom Forman et Ben Templeton.
 The Motley Fool, société privée de conseil financier et d'investissement basée à Alexandria, en Virginie.